Sica – spada di epoca romana
 Sica – antica sede episcopale del patriarcato di Antiochia
 Sistema dell'integrazione centroamericana – organizzazione internazionale

Persone 
 Amedeo Sica (1898-1975) – politico italiano
 Domenico Sica (1932-2014) – magistrato italiano
 Gabriella Sica (1950) – poetessa e scrittrice italiana
 Joseph Sica (1911-1982) – criminale statunitense
 Mario Sica (1936) – diplomatico italiano
 Vincenzo Sica (1945) – politico e accademico italiano